Серге́й Шува́лов:
 Шувалов, Сергей Алексеевич (1951—2021) — российский государственный деятель, председатель Саратовской областной думы (2002—2005), член Совета Федерации (2005—2010).
 Шувалов, Сергей Васильевич (1880—1941) — русский литературовед, критик, историк литературы, профессор Московского университета.
 Шувалов, Сергей Михайлович (1916—1940) — Герой Советского Союза.